Reynolds se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gilbert Westacott Reynolds
 Sally T. Reynolds